Тулиголово — топоним

Украина 
 Тулиголово — село, Городокский район, Львовская область.
 Тулиголово — село, Кролевецкий район, Сумская область.